Борнеман () — фамилия, может означать:
 Борнеман, Андрей Александрович (1867—1927) — российский инженер и учёный-теплоэнергетик.
 Борнеман-Старынкевич, Ирина Дмитриевна (1891—1988) — советский химик и минералог.
 Ганс Борнеман (ум. 1474 г.) - немецкий художник в жанре поздней готики.

См. также 
 Борреманс